У даній таблиці зазначена приблизна кількість населення всіх країн світу станом на 1900 в сучасних кордонах.

Див. також 
 Список країн по населенню в 1907

Джерела 
 Population statistics: historical demography 
 Перший загальний перепис населення Російської Імперії 1897

Населення 1900
Списки країн